Harley Jones Van Cleave (1886-1953), zoologiste américain ;
 Mary Louise Cleave (1947-), astronaute américaine ;
 Maureen Cleave (1934-2021), journaliste anglaise ;
 Paul Cleave (1974-), écrivain néo-zélandais.